obiektywność (psychometria)
 obiektywizm – system filozoficzny Ayn Rand
 obiektywność (filozofia) – pojęcie filozoficzne przeciwstawiane subiektywności, oznaczające niezależność od podmiotu poznającego